Чемпионат Нидерландов по футболу 1895/96 () — 8-й в истории розыгрыш титула чемпиона Нидерландов по футболу. В турнире приняло участие семь команд.

Чемпионом во второй раз в истории стал клуб ХВВ Ден Хааг из Гааги.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

  •    •  

Источник: журнал «De athleet» (октябрь 1895 — апрель 1896).

Источники 

Футбол в Европе в 1895 году
Футбол в Европе в 1896 году
1895 год в Нидерландах
1896 год в Нидерландах